Sant'Torres é uma banda pop formada em 2000 no Rio de Janeiro, Brasil. Com o seu baterista, Jonatan Sant'Torres, 19 anos e com o seu líder Diego Sant'Torres, vocal e teclado, 22 anos. Além disso a banda conta com o vocal de Híris Sant'Torres e Glaucia Sant'Torres. O repertório da banda é composto por uma seleção de canções de autoria próprias e ainda, e também de grandes figuras da música brasileira e internacional como Beatles, Elton John, Marisa Monte, Rita Lee, Ivete Sangalo, Ana Carolina, Blitz, Detonautas, Jota Quest e muitos outros.

Integrantes

Formação atual
 Diego Sant'Torres (vocal, backing vocal, teclado, guitarra) 
 Glaucia Sant'Torres (vocal, backing vocal) 
 Híris Sant'Torres (vocal, backing vocal, percussão)
 Jonatan Sant'Torres (bateria) 
 Aleksander Sant´Torres (teclado, baixo)
 Lucas Oliveira Araujo (guitarra, violão, baixo)
 Francis Joseph Layber (backing vocal, baixo, violão)
 Thiago Paes de Carvalho (violão, guitarra, baixo)

CDs

Banda Sant'Torres - Ao Vivo (2007)
Que vês (Tihuana]
Help (John Lennon/Paul McCartney)
Mais Uma de Amor (Geme-geme) (Ricardo Barreto, Antonio Pedro, Bernardo Vilhena)
Amores Imperfeitos (Samuel Rosa, Chico Amaral)
Labirintos do Ser (Glaucia, Híris Sant'Torres, Leonardo, Maicon)
Eu Tive Um Sonho (George Israel, Paula Toller)
Hoje Eu Tô Sozinha (Ana Carolina)
Revelação (Diego Sant'Torres, Glaucia Sant'Torres)
Luz dos Olhos (Nando Reis)
Primeira Vez (Save Me) (Hanson - Versão Fátima Regina)
Só Por Hoje (Rodrigo Neto, Tico Santa Cruz)
Malandragem (Cazuza, Frejat)
Apenas Mais Uma De Amor (Lulu Santos)
Te Fazer Feliz (Diego Sant'Torres)
Agora Só Falta Você (Rita Lee)
Gatas e Provas (Glaucia Sant'Torres e Maicon)
Uma Noite e Meia (Marina Lima)
O Sorriso e a Dor (Glaucia Sant'Torres, Híris Sant'Torres, Leonardo, Maicon)
Carta aos Missionários (Marcelo Hayenna, Cal, Nilo Nunes)
Give Me Love (George Harrisson)

Ligações externas
http://www.santtorres.com.br - Sítio oficial
http://www.macaerock.com.br/ver_banda.asp?id=205 - Sant'Torres no Macaé Rock
http://sant.torres.fotoblog.uol.com.br - Sant'Torres Fotoblog
http://inforum.insite.com.br/banda-sant-torres/ - Comentários sobre a banda

Bandas de música popular brasileira
Bandas de pop rock do Brasil
Bandas do Rio de Janeiro (estado)
Bandas formadas em 2000